Randazzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia

Osoby o tym nazwisku:
 Décio Randazzo Teixeira – brazylijski piłkarz
 Luigi Randazzo – włoski siatkarz
 Maurizio Randazzo – włoski szermierz